«Смоле́нская» — станция Московского метрополитена на Арбатско-Покровской линии. Расположена в районе Арбат (ЦАО) под Смоленской площадью, по которой и получила своё название. Открыта 5 апреля  года в составе участка «Площадь Революции» — «Киевская». Архитекторы: И. Е. Рожин, Г. К. Яковлев. Пилонная трёхсводчатая станция глубокого заложения с одной островной платформой.

История 
Станция открыта 5 апреля  года в составе участка «Площадь Революции» — «Киевская», после открытия которого (и одновременного закрытия участка «Калининская» — «Киевская») в Московском метрополитене стало 38 станций.

Станция стала самой первой, где в августе 2010 года были заменены турникеты на входе, в вестибюле.

С 22 февраля 2020 по 9 июля 2021 года станция была закрыта на капитальный ремонт и замену эскалаторов. Вестибюлю был возвращён исторический облик.

Вестибюли и пересадки 
У станции один наземный вестибюль (восточный), расположенный во дворе дома 54 по улице Арбат. В состав вестибюля также входит арка, выходящая на Садовое кольцо.

Круглый наземный вестибюль (архитекторы О. А. Великорецкий, А. Ф. Стрелков) отделан чёрным мрамором в основании и украшен четырьмя медальонами с изображениями исторических событий и указаниями дат: 1612, 1812, 1917 и 1945 (скульпторы О. А. Иконников, Ю. Г. Ушаков). Мозаичный фриз круглого эскалаторного зала представляет собой повторяющиеся изображения ордена «Победа».

Техническая характеристика 
Пилонная трёхсводчатая станция глубокого заложения. Сооружена по типовому проекту. Диаметр центрального зала — 9,5 метра, диаметр боковых залов — 8,5 метра.

Оформление 
Оформление станции посвящено военно-исторической теме. Пилоны станции облицованы белым мрамором, украшены по углам полуколоннами. Пол выложен чёрным мрамором с орнаментом из белого и красного мрамора по боковым сторонам зала. Путевые стены облицованы белой керамической плиткой, внизу — чёрным мрамором. Станционный зал освещается канделябрами на пилонах, а также светильниками, спрятанными за карнизом под сводом зала. Барельеф на торцевой стене (скульптор Г. И. Мотовилов) посвящён защитникам Родины.

Наземный общественный транспорт

Перспективы 
В отдалённой перспективе будет организована пересадка на планируемую станцию «Плющиха» Калининско-Солнцевской линии.

Станция в цифрах 
Глубина заложения станции — 50 метров. Высота над уровнем моря — 92 метра. Пикет ПК27+28.

Пассажиропоток 
Ежедневный пассажиропоток составляет .

За неделю, прошедшую с открытия станции после реконструкции 9 июля 2021 года, станцией воспользовались более 110 тысяч человек.

Галерея

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Смоленская на www.mosmetro.ru
 Смоленская на www.metro.ru
 Смоленская на news.metro.ru
  Схема станции

Станции Московского метрополитена
Арбат
Станции метрополитена, построенные в 1953 году
Здания и сооружения, построенные в 1953 году в Москве
Пилонные станции